

Carriera

Club 
Ha sempre giocato nel campionato uzbeko.

Nazionale 
Ha esordito in Nazionale nel 2010.

Statistiche

Cronologia presenze in nazionale

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale uzbeka